Parfum je lahko:

 parfum - dišava narejena iz eteričnih olj
 Parfum - književno delo avtorja Patricka Süskinda